Kissogram — немецкий музыкальный коллектив из Берлина, известный своими экспериментами в электронной музыке. Йонас Поппе (гитарист, вокалист) и Себастьян Дассе (клавишник) образовали коллектив в 1999 году, а в 2008 к ним присоединился Джо Дилворт (ударные). Название группы в переводе с английского — поздравительная телеграмма или открытка, вручаемая с поцелуем.

Поппе и Дассе раньше вместе играли в инди-рок-группе «The Sitcom Warriors». Йонас Поппе гастролирует как диджей, играя арабский рок-н-ролл и фанк.

В настоящее время Йонас Поппе играет в группе «Oum Shatt».

Дискография 
  — If I Had Known This Before
  — The Secret Life Of Captain Ferber
  — Nothing, Sir!
  — She’s An Apple Pie
  — The Deserter
  — Rubber & Meat

Синглы 
 «I’m Absolute» (2002)
 «Forsaken People Come To Me» (October, 2004)
 «Cool Kids Can’t Die» (January, 2005)
 «The Night Before / The Morning After» (April, 2007)

Электронные музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Электронная музыка